Nilijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Niitu Nilijärvi, sjö i Gällivare kommun,  (13,4 ha)
Nilijärvi (Gällivare socken, Lappland, 745040-173627), sjö i Gällivare kommun, 
Nilijärvi (Gällivare socken, Lappland, 747834-172645), sjö i Gällivare kommun,  (7,15 ha)
Nilijärvi (Gällivare socken, Lappland, 748775-174126), sjö i Gällivare kommun,  (10,6 ha)
Östra Nilijärvi, sjö i Gällivare kommun,  (21,4 ha)

Finland
 Nilijärvi (sjö i Finland)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn